Disc At Once, DAO – sposób zapisu dysków CD-R i DVD-R.
Na płycie są zapisywane po kolei obszary Lead-In, dane i Lead-Out za jednym razem bez wyłączania lasera.

Zobacz też
 Nagrywarka
 Track At Once
 Wielosesyjność

Przypisy 

Dyski optyczne